Македонски Словени могу бити: 

 у најопштијем смислу, сви Словени на просторима историјске области Македоније, у прошлости или садашњости:
 словенска племена на просторима средњовековне Македоније: Брсјаци, Драгувити, Ринхини, Сагудати, Смољани, Струмљани
 Македонски Срби, етнички Срби са подручја историјске области Македоније, највише заступљени у Вардарској Македонији 
 данашњи етнички Македонци са подручја историјске области Македоније, највише заступљени у Вардарској Македонији
 Македонски Бугари, етнички Бугари са подручја историјске области Македоније, највише заступљени у Пиринској Македонији

 у ужем смислу, сви Словени на просторима данашње Северне Македоније
 Срби у Северној Македонији, етнички Срби у данашњој Северној Македонији
 данашњи етнички Македонци са подручја данашње Северне Македоније
 , етнички Бугари у данашњој Северној Македонији
 Бошњаци у Северној Македонији, етнички Бошњаци са подручја данашње Северне Македоније
 Торбеши, посебна јужнословенска група, са подручја данашње Северне Македоније

 у најужем смислу, данашњи етнички Македонци, као припадници посебног јужнословенског народа, у Северној Македонији или изван ње, односно у окружењу или дијаспори

Види још 
 Македонци (вишезначна одредница)
 Македонија (вишезначна одредница)